Кубок конфедераций 2013 — международный футбольный турнир для национальных команд — победительниц континентальных турниров каждой из 6-ти конфедераций, входящих в состав ФИФА, который пройдет с 15 по 30 июня в Бразилии.

Группа A Кубка конфедераций 2013 является частью группового этапа. В её состав входят хозяева турнира сборная Бразилии, победитель Кубка Азии 2011 сборная Японии, победитель Золотого кубка КОНКАКАФ 2011 сборная Мексики и финалист чемпионата Европы 2012 сборная Италии. Матчи группы пройдут с 15 по 22 июня 2013 года в бразильских городах Бразилиа, Рио-де-Жанейро, Форталезе, Ресифе, Салвадоре и Белу-Оризонти.

Положение команд 
{| class=wikitable style="font-size: 95%; text-align: center"
|-
!style="width:200px;"|Команда
!width="25" title="Игры"|И
!width="25" title="Выиграно"|В
!width="25" title="Сыграно вничью"|Н
!width="25" title="Проиграно"|П
!width="25" title="Голов забито"|ГЗ
!width="25" title="Голов пропущено"|ГП
!width="25" title="Разница мячей"|РГ
!width="25" title="Очки"|О
|- bgcolor=#ccffcc
|align=left| Бразилия
|3||3||0||0||9||2||+7||9
|- bgcolor=#ccffcc
|align=left| Италия
|3||2||0||1||8||8||0||6
|- 
|align=left| Мексика
|3||1||0||2||3||5||–2||3
|- 
|align=left| Япония
|3||0||0||3||4||9||–5||0
|}
Время начала матчей – местное (UTC-3).

Бразилия — Япония 
Хозяева турнира начали турнир с крупной победы над сборной Японии. Счёт в матче был открыт уже на 3-й минуте — защитник «Реала» Марсело навесил с левого фланга на Фреда, нападающий скинул мяч грудью на Неймара, который пробил с лёта точно в дальнюю «девятку». Через 3 минуты после перерыва Паулиньо удвоил счёт. Защитник «Барселоны» Даниэл Алвес навесил с правого фланга в штрафную, где полузащитник, обработав мяч, отправил его под руками вратаря. В добавленное ко второму тайму время в ходе контратаки после паса Оскара в разрез вышедший на замену Жо сделал счёт 3:0.

Мексика — Италия 
Этот матч стал 100-м для полузащитника сборной Италии Андреа Пирло. Это событие он отметил блестящим голом со штрафного, заработанного Марио Балотелли, открыв счёт на 27-й минуте. Спустя 7 минут Хавьер Эрнандес сравнял счёт, реализовав пенальти, назначенный за фол Андреа Бардзальи на Джовани дос Сантосе. Победу итальянцам во втором тайме принёс форвард «Милана», продавивший оборону мексиканцев и пославший мяч мимо Хосе Короны.

Бразилия — Мексика 
В своём втором матче в группе сборная Бразилии одержала уверенную победу над сборной Мексики. Первый мяч был забит на 9-й минуте — Даниэл Алвес навесил в штрафную, где защитники мексиканцев, казалось бы, отбили мяч, но тот отлетел к никем не прикрытому Неймару, который блестящим ударом левой ногой с лета послал мяч в ворота. Свой шанс «ацтеки» получили 8 минут спустя, когда бразильцы, пытаясь вынести мяч из штрафной, подарили его Ираму Мьеру. Полузащитник «Монтеррея» прошёл двоих защитников, но его удар в дальний угол оказался неточным. В дальнейшем игру контролировали хозяева, у которых по ещё одному моменту имели Неймар и Халк. «Точка» в матче была поставлена уже в дополнительное время, когда Неймар, обыграв в своем фирменном стиле двоих защитников на левом фланге, отдал пас на оказавшегося перед пустыми воротами Жо, уже второй матч подряд забившего после выхода на замену.

Италия — Япония

Италия — Бразилия

Япония — Мексика

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кубка конфедераций
 Официальные документы 

Кубок конфедераций 2013